Název Hrádecká lípa nese několik památných stromů:
 Hrádecká lípa (okres Klatovy) – lípa velkolistá v katastrálním území Hrádek u Sušice, okres Klatovy
 Hrádecká lípa (okres Frýdek-Místek) – lípa malolistá v katastrálním území Hrádek, okres Frýdek-Místek